Mutebi II è asceso al trono nel 1993, quando il governo ugandese restaurò il regno di Buganda come monarchia costituzionale all'interno dell'Uganda.

Ascendenza

Onorificenze

Onorificenze del Buganda

Note 

Storia dell'Uganda